Teba (Egipat), drevni grad u Egiptu
 Antička Teba (Grčka), grad i antička država u Grčkoj
 Teba (Grčka), moderni grad u Grčkoj
 Teba (mjesec), jupiterov mjesec

Grčka mitologija:
 Teba (amazonka)
 Teba (nimfa), kćer Asopusa i Metope, žena Zethusa
 Teba (zeusova kćer), kćerka Zeusa i Iodame, žena kralja Ogygesa, majka Aulisa